

Hone 
 Horace Hone (1754 ou 1756-1825), artiste 
 
 Philip Hone (1780-1851), ancien maire de New York.

Hône 

 Hône, commune de la basse Vallée d'Aoste.

Homonymie de patronyme